Sieben Kriegsschiffe der britischen Royal Navy trugen den Namen HMS Acheron, benannt nach dem Acheron, einem der fünf Flüsse der Unterwelt in der griechischen Mythologie:

 Die erste Acheron war ein Kanonenboot („bomb vessel“) mit acht 24-Pfünder-Karronaden. Sie wurde 1803 für die Royal Navy angekauft und ging 1805 verloren, als sie im Mittelmeer einen Geleitzug eskortierte. Zusammen mit dem anderen Geleitschiff HMS Arrow musste sie vor den französischen Fregatten Hortense und Incorruptible die Flagge streichen. Da das Schiff zu stark beschädigt war, um es in einen Hafen einzubringen, wurde es von den Franzosen versenkt. 
 Die zweite Acheron war eine Sloop mit Schaufelradantrieb und 1.006 Tonnen Verdrängung, die 1838 vom Stapel lief, vor allem in Neuseeland und Australien stationiert war und 1855 verkauft wurde. 
 Die dritte Acheron sollte eine propellergetriebene Sloop werden, deren Bau 1861 begann, doch noch vor der Fertigstellung gestoppt wurde. 
 Die vierte Acheron war eine gepanzerte Fregatte der Warrior-Klasse. Sie lief 1866 als HMS Northumberland vom Stapel, wurde 1898 umbenannt, als Depotschiff verwendet und 1927 verkauft. 
 Die fünfte Acheron war ein Torpedoboot, das 1879 vom Stapel lief und 1902 verkauft wurde. 
 Die sechste Acheron war ein Zerstörer und der Namensgeber für die Acheron-Klasse. Sie lief 1911 vom Stapel, nahm am Ersten Weltkrieg teil und wurde 1921 verkauft. 1915 war sie an der Versenkung des deutschen U-Boots U 12 beteiligt. 
 Die siebte Acheron (H45) war ein Zerstörer der A-Klasse. Sie lief 1930 vom Stapel und sank 1940 nach einem Minentreffer bei der Isle of Wight, wobei 196 Besatzungsmitglieder und Werftarbeiter starben. 
 Die achte Acheron (P411) war ein U-Boot der Amphion-Klasse, das 1947 vom Stapel lief und 1972 verschrottet wurde.

Literatur

Weblinks
 Acheron (1803)
 Acheron (1838)
 Acheron (1866)

Acheron